Николай Николаевич — великие князья, члены российской императорской династии:
 Николай Николаевич Старший (1831—1891) — сын российского императора Николая I
 Николай Николаевич Младший (1856—1929) — сын великого князя Николая Николаевича Старшего